Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Maks Mirny 6-7, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)

 Jeff Salzenstein /  Jonathan Stark (primo turno)
 Olivier Delaître /  Maks Mirny (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Chennai Open 1998
ATP Tour 1998